Wilhelm Röpke ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Röpke (Mediziner) (1873–1945), deutscher Chirurg
 Wilhelm Röpke (Künstler) (1873–1956), deutscher Maler und Radierer
 Wilhelm Röpke (Wirtschaftswissenschaftler) (1899–1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer